Alaska’s Flag (z ang. Flaga Alaski) – jest hymnem stanowym stanu Alaska. Słowa do hymnu zostały napisane w 1935 przez Marie Drake, muzyka natomiast została skomponowana w 1938 przez Elinor Dusenbury. Jako hymn stanowy obowiązuje od 1959.

Tekst 
Tekst tego hymnu opisują symbolikę flagi Alaski:                                                                                             Eight stars of gold on a field of blue

Alaska's flag. May it mean to you

The blue of the sea, the evening sky,

The mountain lakes, and the flow'rs nearby;

The gold of the early sourdough's dreams,

The precious gold of the hills and streams;

The brilliant stars in the northern sky,

The "Bear," the "Dipper," and, shining high,

The great North Star with its steady light,

O'er land and sea a beacon bright.

Alaska's flag to Alaskans dear,

The simple flag of a last frontier.

Zobacz też 
 Pieczęć stanowa Alaski

Przypisy 

Hymny
Piosenki angloamerykańskie
Muzyka w Stanach Zjednoczonych
Hymny terytoriów zależnych